Hemmelgarn ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Störmer-Hemmelgarn (* 1948), deutsche Malerin
 Udo Hemmelgarn (* 1959), deutscher Politiker (AfD)